Haar-ziekte (taal): pejoratieve benaming voor onjuist gebruik van het vrouwelijk verwijswoord haar
 Haarziekte (medisch): verzamelbegrip voor medische afwijkingen aan het haar, haaruitval, e.d.